

Patronymie 
Mizuhashi est un nom de famille japonais, notamment porté par :
 Kaori Mizuhashi (1974-), seiyū japonaise ;
 Kenji Mizuhashi (1975-), acteur japonais ;
 Mai Mizuhashi (1992-), chanteuse de musique pop japonaise.

Patronyme japonais